Planaltina (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Planaltina do Paraná, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Planaltina (Federaal District), bestuurlijk gebied in Federaal District
Planaltina (geslacht), een geslacht uit de onderfamilie Glandulocaudinae van de Karperzalmen